James D. „Jimmy” Ross (1866–1902) skót labdarúgó (Preston North End, Liverpool, Burnley, Manchester City, válogatott)
James Ross (1762–1847) amerikai szenátor Pennsylvania államból
James Clark Ross (1800–1862) brit tengerésztiszt, sarkkutató